Massimo Paci ist der Name folgender Personen:

* Massimo Paci (Soziologe), italienischer Soziologe
 Massimo Paci (Fußballspieler) (* 1978), italienischer Fußballspieler